José de Obaldía (1806-1889), homme politique et président de la République de Nouvelle-Grenade.
 José Domingo de Obaldía (1845-1910), fils du précédent, homme politique panaméen et 2e président de la République. 
 José Clémente de Obaldía (1887-?), diplomate et ministre panaméen. 
 René de Obaldia (1918-2022), fils du précédent, poète, romancier et dramaturge français.

 un corregimiento de la province de Panama Ouest au Panama 

Homonymie
Homonymie de patronyme